Timerman ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Timerman (1953–2018), argentinischer Politiker und Journalist
 Jacobo Timerman (1923–1999), argentinischer Verleger

Siehe auch:

 Timmermann
 Timmerman, Timmermans
 Tymmermann